Roemmich ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Alexander Roemmich (* 1917), deutscher Architekt
 Heinrich Roemmich (1888–1980), deutscher Geistlicher, lutherischer Pastor und Politiker